Николай Семёнович Аблаев (род. 1942 год) — буровой мастер Нефтегорского управления разведочного бурения производственного объединения «Куйбышевнефть», Куйбышевская область. Герой Социалистического Труда (1985).

В 1962 году окончил Сызранский нефтяной техникум. С 1962 года — рабочий, бурильщик, буровой мастер Нефтегорского управления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть».

Досрочно выполнил производственные задания Одиннадцатой пятилетки (1981—1985) и свои личные социалистические обязательства по добыче нефти и газа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1985 удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Позднее был директором глинозёмного завода.

 Награды
 Орден Ленина — дважды
 Почётный гражданин Нефтегорска Самарской области

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Аблаев Николай Семёнович// Профессионалы нефтегазовой отрасли, — М., 1996, стр. 25